WLM steht für:
 Westpreußisches Landesmuseum, Warendorf
 Wiki Loves Monuments, ein seit 2010 jährlich im September statt findender Fotowettbewerb für Kulturdenkmäler; die Fotos werden in der zentralen Mediensammlung Wikimedia Commons gespeichert
 Windows Live Mail, früher Windows Live Mail Desktop, ein E-Mail-Client von Microsoft 
 Windows Live Messenger
 WLM 1 und WLM 2, zwei Segelflugzeuge des Ingenieurbüros Weber, Landolf, Münch aus Luzern
 Wolf-Lundmark-Melotte-Galaxie
 Working Level Month, Maß für das Risiko für die Strahleninduktion von Lungenkrebs  
 Workload Manager, die Ressourcenverwaltung des Betriebssystems z/OS von IBM
 Württembergisches Landesmuseum in Stuttgart
 VLM Airlines (ICAO-Code), insolvente belgische Regionalfluggesellschaft

WLM